Мануэль Гонзалес Марин (; род. 21 октября 1949, Сьюдад-Реаль, Испания — 4 декабря 2017 года, Мадрид, Испания) — испанский политик.

Политическая карьера 
После социалистического успеха на испанских всеобщих выборах 1982 года Марин присоединился к правительству в качестве статс-секретаря по отношениям с Европейскими сообществами — фактически, в качестве главного переговорщика по вступлению Испании в европейские сообщества, политически заметное назначение, потому что успешные переговоры рассматривались как печать одобрения перехода Испании от диктатуры при Франко к подлинной парламентской демократии. В этом смысле явная победа ИСРП на выборах 1982 года продемонстрировала политическую зрелость страны и дала Марин политические карты, необходимые для демонстрации важности, как для Испании, так и для Европы в целом, членства Испании.

Переговоры прошли успешно, и 1 января Испания присоединилась к европейскому сообществу одновременно с Португалией. Марин был назначен первым членом Европейской комиссии Испании и главным комиссаром (более крупные страны в то время назначили двух европейских комиссаров, как правило, один от правящей партии и один от оппозиции); он был назначен вице-президентом Европейской комиссии, которая была первой комиссией под председательством Жака Делора. Марину был предоставлен портфель социальных вопросов, образования и занятости — предметов, которые до его прибытия (мандат первой комиссии Делора начался в предыдущем году в 1985 году) были обработаны Питером Сазерлендом. Хотя Марин отвечал за ряд важных инициатив (например, он был комиссаром, ответственным за презентацию предложения по программе Erasmus, которая все еще работает сегодня и приобрела культовый статус символа европейской интеграции), во многих отношениях его первоначальным приоритетом была успешная интеграция Испании в жизнь Европейских сообществ.

Марин был вновь назначен во вторую комиссию Делора в 1989—1992 годах, снова в качестве вице-президента, но на этот раз с портфелем, который интересовал его больше: сотрудничество в области развития и общая политика в области рыболовства. Хотя эти два фактора могут показаться весьма несопоставимыми, связь между ними заключается в том, что рыболовецкие флотилии государств-членов Европейского сообщества традиционно ведут промысел в водах многих развивающихся стран (в частности, значительный испанский рыболовецкий флот), и в этот период переговоры о компенсации этим развивающимся странам неизбежно увязывались с более широкой политикой Европейского сообщества в области развития. Во время этого мандата Марин интересовался отношениями с Африкой и много путешествовал.

Марин был назначен в свое время в третью комиссию Делора (1993—1994 годы), отвечающую за развитие и сотрудничество, экономические внешние связи со странами Южного Средиземноморья, Латинской Америки, Азии, Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, а также гуманитарную помощь.

Последний срок Марин в Европейской комиссии был в Сантер комиссии с 1995 по 1999 год. К числу изменений, внесенных Маастрихтским договором, относятся выборы заместителей председателя комиссии членами комиссии (ранее они выдвигались правительствами Европейского сообщества совместно). Марин был одним из четырех кандидатов на два поста вице-президента, и был избран позади Леона Бриттана, победив Эдит Крессон и Мартин Бангеманн. Его первоначальным портфелем в этом мандате были внешние связи со странами Южного Средиземноморья, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии (за исключением Японии, Китая, Южной Кореи, Гонконга, Макао и Тайваня), включая помощь в целях развития; в этот период трудности в осуществлении «средиземноморской стратегии» ЕС под его руководством начали приводить к жалобам-никогда не подтвержденным — на некомпетентность и мошенничество.

В конце 1998 года обвинения в некомпетентности, кумовстве, кумовстве и мошенничестве против Европейской комиссии возросли. Президент Жак Сантер отбился от попытки распустить комиссию, однако в январе 1999 года ему пришлось согласиться с назначением независимой группы экспертов для изучения счетов комиссии. После резкого доклада группы, которая (среди прочего) критиковала Марина за его отсутствие ответственности, комиссия Сантера подала в отставку блоком 15 марта 1999 года.

В 2004 году стал председателем Конгресса депутатов Испании, сменив на этой должности Луису Фернанда Руди.

Награды 
 Кавалер Большого креста Ордена Изабеллы Католической.
 Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1 июня 2005 года, Литва).

Примечания 

Председатели Европейской комиссии